Zbjeg je privremeno utočište civilnog stanovništva pred nedaćama, a može značiti i:

Naselja
 Zbjeg (Bebrina), naselje u općini Bebrina;
 Zbjegovača, gradsko naselje Kutine.

Slični pojmovi
 Izbjeglica, osoba koja je raseljena protiv svoje volje.